Švédské šance (tschechisch Schwedenschanze) bezeichnet folgende geografische Objekte in Tschechien:

 Švédské šance (Horní Moštěnice), Hügel bei Horní Moštěnice
 Švédské šance, wüste Feste bei Přestavlky u Přerova